Arenal puede significar:
 Un banco de arena.

Topónimos:
 El volcán Arenal, en Costa Rica.
 El distrito Arenal, en el cantón de Tilarán, Provincia de Guanacaste, Costa Rica.
 Colonia ubicada en la delegación Venustiano Carranza, Distrito Federal.
 La calle Arenal de Madrid.
 Arenal, localidad colombiana.
 Arenal, localidad hondureña.
 Arenal, río de la península ibérica, afluente del Tiétar.

Personas:
 Concepción Arenal, escritora y jurista española del .

Empresas

 Arenal, perfumería de Lugo.

Planta:
 El nombre común de la planta Herniaria glabra.